Mestalla es una acequia de la ciudad de Valencia que ha dado nombre a diferentes lugares de esta ciudad. Puede referirse a:

 Mestalla, estadio de fútbol del Valencia Club de Fútbol.
 Mestalla, barrio de la ciudad de Valencia, España.
 Valencia Club de Fútbol Mestalla, equipo filial del Valencia Club de Fútbol.